DFB (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Dampfbahn Furka-Bergstrecke, een historische spoorlijn in Zwitserland
Deutscher Fußball-Bund, de Duitse voetbalbond